Эрнст Бори́с Чейн ( — Эрнст Бо́рис Чейн,  — Эрнст Бори́с Ха́ин; 19 июня 1906, Берлин — 12 августа 1979, Малрени, Мейо) — британский  немецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1945 году (совместно с Александером Флемингом и Хоуардом Флори) «за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях».

Член Лондонского королевского общества (1949), иностранный член Французской академии наук (1962), Академии наук СССР (1976).

Биография 
Родился в Берлине в еврейской семье. Родители — промышленник и химик, недавний иммигрант из Могилёва Михаил Хаин (ум. 1919) и Маргарита Эйснер Хаин, родная сестра социал-демократа и первого премьер-министра Баварии Курта Эйснера. Обучался в Luisengymnasium и ещё в гимназические годы под впечатлением от посещений отцовской лаборатории и фабрики заинтересовался химией. В 1930 году окончил Университет Фридриха—Вильгельма и последующие три года занимался исследованиями в области энзимологии в клинике Шарите. С приходом к власти нацистов и ростом антисемитских настроений в 1933 году Чейн перебрался в Великобританию, где до 1935 года работал в Кембридже в лаборатории Нобелевского лауреата Фредерика Хопкинса по изучению фосфолипидов. В 1935 году Чейна пригласили в Оксфордский университет и в следующем году он получил позицию лектора в университетской школе патологии.

С 1954 года был членом Совета директоров Института Вейцмана в Израиле.

В 1948 г. Чейн по приглашению исследовательского центра химической микробиологии Итальянского государственного института прибыл в Рим и возглавил первый международный центр по исследованиям антибиотиков. Центр занимался исследованиями по производству полусинтетических производных пенициллина.

В 60-х гг. вернулся в Великобританию и работал заведующим кафедрой биохимии Имперского колледжа науки и технологии Лондонского университета.

Выйдя на пенсию, поселился в Ирландии.

Жена (с 1948 года) — биохимик Энн Белов (Anne Beloff-Chain, 1921—1991), сестра известного британского историка барона Макса Белова (Max Beloff, 1913—1999), журналистки Норы Белов (Nora Beloff, 1919—1997), психолога Джона Белова (John Beloff, 1920—2006) и либерального политика Рене Соскин (Renee Rachel Soskin, 1916—1998); соавтор ряда научных работ мужа. Сыновья — иммунолог, профессор Городского колледжа Лондона Бенджамин Чейн () и президент совета директоров биотехнологических и фармацевтических компаний Mindset BioPharmaceuticals, Intellect Neurosciences и других в США и Израиле, биохимик Даниэл Чейн ().

Примечания

Ссылки 
 Чейн (Chain), Эрнст // Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1992.
 Информация на Нобелевском сайте
 Информация на сайте ИС АРАН

Биологи XX века
Сотрудники Шарите
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены АН СССР
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Национального университета Ла-Платы
Члены Академии деи Линчеи
Члены Парижской медицинской академии
Иммигрировавшие в Великобританию из Германии
Похороненные в Хартфордшире
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии